Chuang je čínské příjmení , k roku 2007 sedmé nejčastější příjmení v ČLR.

Známí nositelé příjmení Chuang:

 Chuang Č’-chung (* 1965) – čínská atletka (koulařka)
 Chuang Čchao († 884) – čínský povstalec proti říši Tchang, císař povstaleckého státu Čchi
 Chuang Čchüan (903–965) – čínský malíř
 Chuang Chuaj (1367–1449) – politik čínské říše Ming
 Chuang Fu (1883–1936) – čínský politik, roku 1924 předseda vlády a úřadující prezident Čínské republiky
 Chuang O (1498–1569) – čínská básnířka mingského období
 Chuang Sien-fan (1889–1982) – čínský historik a etnolog čuangského původu
 Chuang Sing (1847–1916) – čínský politik, účastník sinchajské revoluce
 Chuang Tchaj-ťi (1592–1643) – první císař mandžuské říše Čching
 Chuang Tching-ťien (1045–1105) – čínský kaligraf a básník
 Chuang Ťien-sin (* 1954) – čínský filmový režisér
 Chuang Ťü (1938–2007) – čínský politik, první místopředseda vlády ČLR a člen stálého výboru politbyra ÚV KS Číny

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení